«Кукольный дом» — название нескольких художественных фильмов.

 Кукольный дом (фильм Патрика Гарланда) — художественный фильм режиссёра Патрика Гарленда, вышедший в  году. Экранизация пьесы Генрика Ибсена.
 Кукольный дом (фильм Джозефа Лоузи) — художественный фильм режиссёра Джозефа Лоузи, вышедший в  году. Экранизация пьесы Генрика Ибсена.
 Кукольный дом (фильм, 2006) — художественный фильм режиссёра Бхаскара на языке телугу, вышедший в Индии в  году.